CMI je zkratka s více významy:

 CMi – zkratka souhvězdí Malého psa v astronomii
 Coded Mark Inversion – linkový kód používaný v telekomunikacích pro přenos digitálních signálů
 Czech Media Invest – mediální skupina